Schorpioen (sterrenbeeld) - een sterrenbeeld
 Scorpius (Farscape) - een personage uit Farscape
 Scorpius (roman) - een Jamesbondroman van John Gardner
 Scorpius (Doctor Who) - een audiodrama in de audioserie Cyberman gebaseerd op Doctor Who